Славосрпски се може односити на:
 Славосрпски језик (Славеносрпски језик)
 Славосрбија (Славеносрбија)

Види још 
 Славеносрпски